San Giovannello ima više značenja:
 San Giovannello, Catania
 San Giovannello, Reggio Calabria